Burgmüller ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Burgmüller ist ein Berufsname für einen Müller, dessen Mühle sich an einer Burg befindet.

Varianten 
 Burgsmüller

Namensträger 
 Friedrich Burgmüller (1806–1874), deutscher Komponist
 Friedrich August Burgmüller (1760–1824), deutscher Musikdirektor
 Herbert Burgmüller (1913–1970), deutscher Schriftsteller
 Norbert Burgmüller (1810–1836), deutscher Komponist

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname
Wohnstättenname